|-
| (170001) 2002 TS283||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170002) 2002 TJ286||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170003) 2002 TT286||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170004) 2002 TF296||||11 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170005) 2002 TR296||||11 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 170006 Stoughton||||4 жовтня 2002||Обсерваторія Апачі-Пойнт||Слоанівський цифровий огляд неба
|-
| 170007 Strateva||||5 жовтня 2002||Обсерваторія Апачі-Пойнт||Слоанівський цифровий огляд неба
|-
| 170008 Michaelstrauss||||5 жовтня 2002||Обсерваторія Апачі-Пойнт||Слоанівський цифровий огляд неба
|-
| 170009 Subbarao||||5 жовтня 2002||Обсерваторія Апачі-Пойнт||Слоанівський цифровий огляд неба
|-
| 170010 Szalay||||5 жовтня 2002||Обсерваторія Апачі-Пойнт||Слоанівський цифровий огляд неба
|-
| 170011 Szkody||||10 жовтня 2002||Обсерваторія Апачі-Пойнт||Слоанівський цифровий огляд неба
|-
| 170012 Anithakar||||10 жовтня 2002||Обсерваторія Апачі-Пойнт||Слоанівський цифровий огляд неба
|-
| (170013) 2002 UO3||||28 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170014) 2002 UZ4||||26 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (170015) 2002 UE8||||28 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (170016) 2002 UY10||||28 жовтня 2002||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (170017) 2002 UC22||||30 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (170018) 2002 UU23||||28 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (170019) 2002 UV23||||28 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (170020) 2002 UW23||||28 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (170021) 2002 UE41||||31 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 170022 Douglastucker||||30 жовтня 2002||Обсерваторія Апачі-Пойнт||Слоанівський цифровий огляд неба
|-
| 170023 Vogeley||||30 жовтня 2002||Обсерваторія Апачі-Пойнт||Слоанівський цифровий огляд неба
|-
| (170024) 2002 VH||2002 VH||1 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170025) 2002 VO||2002 VO||2 листопада 2002||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (170026) 2002 VV2||||4 листопада 2002||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (170027) 2002 VH5||||5 листопада 2002||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (170028) 2002 VW6||||1 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (170029) 2002 VB9||||1 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (170030) 2002 VA11||||1 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (170031) 2002 VV15||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170032) 2002 VF21||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170033) 2002 VY21||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170034) 2002 VH22||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170035) 2002 VG28||||5 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (170036) 2002 VA31||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170037) 2002 VB31||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170038) 2002 VJ32||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170039) 2002 VS33||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170040) 2002 VB36||||5 листопада 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (170041) 2002 VS36||||5 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (170042) 2002 VK37||||4 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (170043) 2002 VJ42||||5 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (170044) 2002 VA43||||4 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (170045) 2002 VO47||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170046) 2002 VA50||||5 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (170047) 2002 VB52||||6 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (170048) 2002 VT53||||6 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170049) 2002 VV54||||6 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (170050) 2002 VY54||||6 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170051) 2002 VV57||||6 листопада 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (170052) 2002 VG60||||3 листопада 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (170053) 2002 VH65||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170054) 2002 VM68||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170055) 2002 VQ73||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170056) 2002 VO75||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170057) 2002 VB80||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170058) 2002 VR81||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170059) 2002 VD83||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170060) 2002 VP83||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170061) 2002 VT83||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170062) 2002 VE88||||10 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170063) 2002 VP92||||11 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170064) 2002 VA93||||11 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170065) 2002 VQ96||||11 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (170066) 2002 VU106||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170067) 2002 VU108||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170068) 2002 VE110||||12 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (170069) 2002 VR110||||12 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (170070) 2002 VD121||||12 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (170071) 2002 VT127||||12 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (170072) 2002 VG128||||14 листопада 2002||Обсерваторія Емеральд-Лейн||Лорен Болл
|-
| (170073) 2002 VU129||||9 листопада 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (170074) 2002 VC132||||5 листопада 2002||Нюкаса||Обсерваторія Нюкаса-Яма
|-
| (170075) 2002 VT140||||12 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (170076) 2002 WK2||||23 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (170077) 2002 WM3||||24 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (170078) 2002 WE4||||24 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (170079) 2002 WB7||||24 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (170080) 2002 WQ8||||24 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (170081) 2002 WL9||||24 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (170082) 2002 WK12||||27 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (170083) 2002 WF16||||28 листопада 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (170084) 2002 WZ16||||28 листопада 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (170085) 2002 XU1||||1 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170086) 2002 XR14||||5 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170087) 2002 XD15||||2 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170088) 2002 XV17||||5 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170089) 2002 XR35||||7 грудня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (170090) 2002 XK41||||6 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170091) 2002 XK45||||10 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170092) 2002 XE54||||10 грудня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (170093) 2002 XJ56||||9 грудня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (170094) 2002 XQ56||||10 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170095) 2002 XH57||||10 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170096) 2002 XV57||||11 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170097) 2002 XV59||||10 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170098) 2002 XH62||||11 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170099) 2002 XV62||||11 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (170100) 2002 XP67||||10 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

170000